

Geografia
 Blackwall – quartiere dell'East End di Londra

Persone
 John Blackwall (1790-1881) – naturalista e aracnologo britannico